

Geografia

Austria 
 Moosdorf – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Moosdorf – dzielnica Waldmünchen

Osoby 
  – niemiecka pisarka
 Kurt Moosdorf – niemiecki pisarz

Zobacz też 
 Mosdorf